Нижче наведено список 262 муніципалітетів департаменту Івлін.

Івлін

Івлін